Ле-Брок ():

Топоним 
 Ле-Брок — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).
 Ле-Брок — коммуна в департаменте Пюи-де-Дом (Франция).